Business Times est le nom de plusieurs journaux économiques :
 le Business Times (Kuala Lumpur)
 le Business Times (Pékin)
 le Business Times (Singapour)
 le Business Times (Tanzanie)